Гавликовский, Николай Людвигович — балетовед, теоретик танца.
 Гавликовский, Станислав — польский шахматист; национальный мастер.